Crab steht für:
 Crab Nebula, lateinischer Name des Krebsnebels
 Horseshoe crab, englische Bezeichnung der Pfeilschwanzkrebse
 Crab Key, fiktive Insel im Film James Bond – 007 jagt Dr. No
 Crab, Begriff bei der Seitenwindlandung
 The Crab Cooker, ein Restaurant in Kalifornien
 Crab Alley Creek, Fließgewässer in Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Crab Apple Point Site, in Edgerton, Wisconsin, ID-Nr. 78000104
 Crab Run Lane Truss Bridge, in McDowell, Virginia, ID-Nr. 09000728

Crab ist der Familienname folgender Personen:

CRAB steht für:
 Panhard CRAB, französisches Militärfahrzeug
 Centre de recrutement de l'Armée belge, Rekrutierungszentrum der Reserve des belgischen Heeres zur Zeit des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Crab Island 
 Crab Orchard 
 Crabb
 Krab
 Krabb
 Grabb

Abkürzung